Delley-Portalban, commune suisse du canton de Fribourg.
 Delley, ancienne commune suisse et localité de la commune de Delley-Portalban dans le canton de Fribourg.
 Pierre Delley (1797-1870), diplomate et personnalité politique suisse.
 La famille de Delley est une famille noble et ancienne du Pays de Vaud, qui s'établît en France au  et y forma les branches d'Agier, de Blancmesnil et d'Avaize.